

Musica 

 Cola – brano di Lana Del Rey del 2012
 Cola – brano di CamelPhat e di Elderbrook del 2017

Persone
Alberto Cola (1967) – scrittore e autore di fantascienza italiano
Alberto Cola (1986) – pilota automobilistico italiano
Barbara Cola (1970) – cantante italiana
Cola da Caprarola (...-1519) – architetto e carpentiere italiano
Cola di Monforte (1415-1478) – condottiero italiano
Cola di Pietro (...–...), pittore italiano della fine del XIV secolo
Cola di Rienzo o Cola de Rienzi (1313-1354) – condottiero, tribuno e studioso italiano
Francesca Cola (1973) – ex velocista italiana
Giovanni Cola di Franco (...-...) – ingegnere e architetto italiano del XVI-XVII secolo
Mattia Cola (1984) – ex biatleta italiano
Sergio Cola (1940) – politico italiano

Variante Di o De Cola
Bruno Di Cola (1950-...) – arbitro di calcio italiano
Federica De Cola (1984) – attrice italiana
Luisa De Cola (1960) – chimica italiana 
Stefano Di Cola (1998) – nuotatore italiano

Epiteto
Arcangelo di Cola (...-...) – pittore italiano
Gennaro di Cola (1320 circa-1370 circa) – pittore italiano

Altro
Cola – genere di piante sempreverdi
Cola – bibita ricavata dai frutti di queste piante
Cola (plurale di colon) – nella retorica classica, parti di una frase in un discorso

Pagine correlate
Kola